Tripoconidium är ett släkte av svampar. Tripoconidium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Tripoconidium